

Результаты соревнований

Мужчины

Зачёт кубка мира

Мужчины

Достижения 

Первая победа в карьере

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |Мужчины

|}

Первый подиум в карьере

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |Мужчины

|}

'''Победы на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2016/2017
Кубок мира по лыжному двоеборью